FZS je kratica, ki lahko pomeni:
 Filatelistična zveza Slovenije
 Fitnes zveza Slovenije
 Fizkulturna zveza Slovenije
 Floorball zveza Slovenije
 Fotografska zveza Slovenije